Der Name Hahlen bezeichnet
in Deutschland
 einen Stadtteil von Minden in Nordrhein-Westfalen, siehe Hahlen
 Hahlen (Menslage), ein Ortsteil der Gemeinde Menslage innerhalb der Samtgemeinde Artland, Niedersachsen
 in der Schweiz
 eine Ortschaft der Gemeinde Köniz in der Schweiz, siehe Hahlen (Köniz)
 Siedlung Halen, 1958–1962 von Atelier 5 in der Nähe von Bern (Schweiz) realisiertes Projekt, das weltweit als wegweisendes Beispiel im Siedlungsbau nach dem Zweiten Weltkrieg gilt.

Den Familiennamen Hahlen trägt:
 Johann Hahlen (* 1942), deutscher Politiker, Bundeswahlleiter und Staatssekretär im Bundesministerium des Innern

Siehe auch:
 Halen